Hussey Vivian kan syfta på:

* Hussey Vivian, 1:e baron Vivian (1775–1842), brittisk general
 Hussey Vivian, 3:e baron Vivian (1834–1893), brittisk diplomat